Хенцинский () — фамилия; имеет женскую форму Хенцинская.
 Хенцинский, Чеслав Иванович (1851—1916) — русский патологоанатом, микробиолог, эпидемиолог.
 Хенцинский, Ян (1826—1874) — польский писатель, актёр и театральный режиссёр.

См. также 
 Хенцинский замок — средневековое укрепление в Хенцинах.